Kann ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Kann (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Alphonse Kann (1870–1948), französischer Kunstsammler
 August Kann (1871–1937), österreichischer Elektrotechniker
 Charlotte Kann (* 1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Edith Kann (1907–1987), österreichische Lehrerin und Botanikerin (Algologin)
 Emma Kann (1914–2009), deutsche Lyrikerin und Essayistin
 Friedrich Kann (1903–1963), deutscher Landwirt, Agrarplaner und Oberlandwirtschaftsrat im Verwaltungsamt des Reichsnährstands
 Hans Kann (1927–2005), österreichischer Pianist und Komponist
 Hans-Joachim Kann (1943–2015), deutscher Autor, Historiker, Stadtführer und Lehrer
 Heinrich van Kann (1861–1941), deutscher Architekt und Kreisbaurat
 Isaak Kann (1638–1701), deutsch-jüdischer Geschäftsmann und Bankier
 Jacobus H. Kann (1872–1944), holländisch-jüdischer Bankier und zionistischer Politiker
 Lennet Kann (1844–1916), Aachener Stadtoriginal
 Léon Kann (1859–1925), französischer Bildhauer
 Lilli Kann (1893–1978), deutsche Schauspielerin
 Marcus Kann (1820–1886), österreichischer Schachspieler
 Matthias Konrad Kann (auch: Matthias Conrad Kann, 1871–1952), deutscher Schriftsteller
 Michael Kann (* 1950), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Nikolai Kann (1873–1948), estnischer Pädagoge und Bildungspolitiker
 Paula Kann (1922–2001), austro-amerikanische Schirennfahrerin, Olympiateilnehmerin in St. Moritz (1948)
 Peter R. Kann (* 1942), US-amerikanischer Unternehmer und Journalist
 Robert A. Kann (1906–1981), österreichisch-US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Caro-Kann-Verteidigung, Eröffnung des Schachspiels
 Kan
 Kanne (Begriffsklärung)
 Cann
 Canne